Бахия

 Баия (Бахия) — один из 26 штатов Бразилии, расположенный на востоке страны на побережье Атлантического океана.
 Бахия (Салвадор) — город в Бразилии, столица штата Баия.
 Бахия Бланка (Баия-Бланка) — город в Аргентине, в провинции Буэнос-Айрес.
 Бахия ибн Пакуда (Бахья ибн Пакуда) — средневековый раввин, философ и поэт.
 Бахия Атчабаров — заслуженный врач Казахстана (1961), доктор медицинских наук (1968), профессор (1969), академик НАН РК (2004).
 Бахия Ханум (Бахиййе-ханум) — дочь Бахауллы, основателя религии бахаи, и его жены — Асии Ханум.
 Бахия Бакари (Байя Бакари) — француженка, в возрасте 13 лет ставшая единственной выжившей в авиакатастрофе A310 возле Коморских островов 30 июня 2009 года.